Molaro ima više značenja:
 Molaro (Ređo di Kalabrija)
 Molaro (Verona)